Alp Küçükvardar, né le  en Suède, est un footballeur à la retraite qui évoluait au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques détaillées

Références

Liens externes 
 

Naissance en août 1976
Footballeur turc
Joueur du Galatasaray SK
Joueur du Rizespor
Joueur du Gaziantepspor
Joueur de l'Etimesgut Şekerspor AŞ
Joueur du Siirtspor
Joueur du Diyarbakırspor
Joueur du Bursaspor
Joueur du Göztepe SK
Joueur de l'Ankaraspor
Joueur du Denizlispor
Joueur de l'Istanbulspor
Joueur du Türk Telekomspor
Joueur du Çanakkale Dardanelspor
Joueur du Fatih Karagümrük SK